Le flocon de neige est un agglomérat de cristaux de neige.
 Flocon de Neige ( en espagnol,  en catalan), le gorille albinos du Jardin zoologique de Barcelone, mort en .

 Flocon de neige (1882) est un opéra de Nikolaï Rimski-Korsakov.

Annexes